Tscheljabinsk beschreibt:

die russische Stadt, siehe Tscheljabinsk
den gleichnamigen russischen Oblasten, siehe Oblast Tscheljabinsk
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Tscheljabinsk
den Flughafen der russischen Stadt, siehe Flughafen Tscheljabinsk
das U-Bahn-Netz der Stadt (nicht fertiggestellt), siehe Metro Tscheljabinsk

Siehe auch:
 Gouvernement Tscheljabinsk
Meteor von Tscheljabinsk